Een verkeersweg:
 N841 (België)
 N841 (Frankrijk)
 N841 (Nederland), zie Provinciale weg 841

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing